Fesser – nazwisko. Noszą je między innymi:

 Franciszek Fesser (1885–1956) – polski górnik, działacz związkowy i polityczny na Górnym Śląsku, powstaniec
 (ur. 1960) – hiszpański dziennikarz, brat Javiera
 (ur. 1964) – hiszpański reżyser filmowy (m.in. Liga najgłupszych dżentelmenów)
 –  niemiecki fizyk

Zobacz też osoby o nazwisku Feser:
  (1873–1958), niemiecki polityk (SPD, Hamburg)
   (1841–1896), niemiecki weterynarz i mikrobiolog
  (ur. 1965), niemiecki polityk (CDU)